UNIQA extraliga w piłce siatkowej mężczyzn (2010/2011)
 UNIQA extraliga w piłce siatkowej mężczyzn (2011/2012)
 UNIQA extraliga w piłce siatkowej mężczyzn (2012/2013)
 UNIQA extraliga w piłce siatkowej mężczyzn (2013/2014)
 UNIQA extraliga w piłce siatkowej mężczyzn (2014/2015)
 UNIQA extraliga w piłce siatkowej mężczyzn (2015/2016)
 UNIQA extraliga w piłce siatkowej mężczyzn (2016/2017)
 UNIQA extraliga w piłce siatkowej mężczyzn (2017/2018)
 UNIQA extraliga w piłce siatkowej mężczyzn (2019/2020)